VCH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Vichadero (Uruguay)